Magonia – un genere di piante della famiglia delle Sapindaceae
 Magonia – una terra incantata nel folklore medievale francese
 Magonia – un film del 2002 diretto da Ineke Smits